Татья́на Ку́рочкина: